Завадская — женская форма фамилии .

Известные носительницы  Завадская, Анна (1919—2004) — польская преподавательница, деятельница харцерского движения.
 
 Завадская, Екатерина Павловна (род. 1958) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Завадская, Беата (род. 1986) — польская шахматистка, гроссмейстер среди женщин (2006).
 Завадская, Йолянта (род. 1987) — польская шахматистка, гроссмейстер среди женщин (2005).

Двойные фамилии 
 Добровольская-Завадская, Надежда Алексеевна (1878—1954) — русско-французская врач и учёный, хирург, радиобиолог, генетик, онколог.